Thor — deus da mitologia nórdica
Thor (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
Thor (Stargate) — personagem da série de ficção científica Stargate
Thor (filme) — filme de 2011
Karl-Gerät — obus alemão autopropulsado da Segunda Guerra Mundial

Desambiguação